Red Creek ist der Name folgender Flüsse 

in den Vereinigten Staaten:
 Red Creek (Alabama), Fluss im Bundesstaat Alabama
 Red Creek (Georgia), Fluss im Bundesstaat Georgia
 Red Creek (Louisiana), Fluss im Bundesstaat Louisiana
 Red Creek (Mississippi), Fluss im Bundesstaat Mississippi
 Red Creek (Texas), Fluss im Bundesstaat Texas

in Australien:
 Red Creek (Georgina River), Nebenfluss des Georgina River im Northern Territory, Australien

Red Creek ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Red Creek (New York)